Just Desserts ist:
 Originaltitel von Liebe zum Dessert, US-amerikanische Liebeskomödie von Kevin Connor (2004)
 Just Desserts (Spiel), Kartenspiel von Andy Looney
 Top Chef: Just Desserts, US-amerikanische Reality-TV-Sendung (2010–2011)